Manuel Tamayo puede referirse a:

 Manuel Tamayo Baus (1829-1898), dramaturgo español;
 Manuel Tamayo Castro (1917-1977), cineasta español;
 Manuel Tamayo Möller (1878-1909), médico peruano.

en:Manuel Tamayo